W12 ou W.12 peut faire référence à :
 Chute sur ou d'un échafaudage, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 Hansa-Brandenburg W.12, un hydravion allemand ;
 Moteur W12, un moteur à explosion ;
 W12, la douzième semaine du calendrier ;
 Volkswagen W12, une automobile du constructeur allemand Volkswagen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres